Prado kan syfta på:
 Prado –  ett offentligt register över äkta identitets- och resehandlingar online, se Systemet för falska och äkta handlingar online
 Pradomuseet – ett konstmuseum i Madrid

Geografi

Brasilien 

 Prado (ort i Brasilien, Bahia, Prado), 
 Prado (kommun i Brasilien, Bahia, lat -17,32, long -39,23),

Colombia 

 Prado (kommun i Colombia, Tolima, lat 3,75, long -74,83), 
 Prado (ort i Colombia, Tolima, lat 3,75, long -74,93),

Filippinerna 

 Prado Siongco, ort, Centrala Luzon, Province of Pampanga,

Portugal 

 Prado (ort i Portugal, Braga, Vila Verde, lat 41,60, long -8,47), 
 Prado (freguesia i Portugal, Braga, Vila Verde, lat 41,70, long -8,44), 
 Prado (freguesia i Portugal, Viana do Castelo), Melgaço,

Spanien 

 Prado de la Guzpeña (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Prado (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar